Rufodorsia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rufodorsia ingår i familjen Gesneriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Rufodorsia